Premi Enric Valor de Narrativa juvenil, convocat per Edicions del Bullent i l'Ajuntament de Picanya
 Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, per la diputació d'Alacant